Haarlemmersluis (Amsterdam)
 Kleine Haarlemmersluis (Spaarndam)